Centrolepidaceae nom. cons., nekadašnja biljna porodica u redu travolike, člija su tri roda danas uključena u porodicu Restionaceae. Opisao ju je Endl. 1836.

Rodovi uključeni u nju bili su Centrolepis Labill., Aphelia R. Br. i Gaimardia Gaudich.

Izvori 

Sistematika